Профсою́зная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, посвящённое деятельности профессиональных союзов.

Белоруссия 
 Профсоюзная улица — улица в Минске.

Россия 
 Профсоюзная улица — улица в Абакане.
 Профсоюзная улица — улица в Иванове.
 Профсоюзная улица — улица в Иркутске.
 Профсоюзная улица — улица в Казани.
 Профсоюзная улица — улица в Кирове.
 Профсоюзная улица — улица в Костроме.
 Профсоюзная улица — улица в Курске.
 Профсоюзная улица — улица в Липецке.
 Профсоюзная улица — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Профсоюзная улица — улица в Менделеевске.
 Профсоюзная улица — улица в Москве.
 Профсоюзная улица — улица в Реутове.
 Профсоюзная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Профсоюзная улица — улица в Самаре.
 Профсоюзная улица — улица в Северодвинске.
 Профсоюзная улица — улица в Томске.
 Профсоюзная улица — улица в Тюмени
 Профсоюзная улица — улица в Феодосии.

Украина 
 Профсоюзная улица — улица в Днепре.
 Профсоюзная улица — улица в Полтаве.
 Профсоюзная улица — улица в Хмельницком. См. также 
 Профсоюзный переулок (Ижевск)